Ларроса () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Лола Ларроса де Ансальдо — уругвайська письменниця
 Омар Ларроса — аргентинський футболіст

Іспанські прізвища